Briou bezeichnet folgende geographischen Objekte in Frankreich:
 Briou (Loir-et-Cher), Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Briou (Antenne), Nebenfluss der Antenne

Briou ist der Name folgender Personen:
 Theodor Giou de Briou (1649–1720), kurbrandenburger Generalmajor